Oporin ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Oporin (auch: Oporinus; 1695–1753), deutscher evangelischer Theologe
 Johannes Oporinus (eigentlich Johannes Herbst; 1507–1568), schweizerischer Buchdrucker und Verleger